Amazonka může být:

 Amazonka – řeka v Jižní Americe
 Amazonky – národ bojovných žen
 Amazonka (album) – studiové album Ruslany

Související články 
 Amazonas

Externí odkazy